Список аэропортов штата Нью-Джерси Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Атлантик-Сити
| ACY
| ACY
| KACY
| Atlantic City International Airport
| PR
| align=right | 458 058 

|- valign=top
| Ньюарк
| EWR
| EWR
| KEWR
| Международный аэропорт Ньюарк Либерти
| PR
| align=right | 36 304 107 

|- valign=top
| Трентон
| TTN
| TTN
| KTTN
| Trenton-Mercer Airport
| PR 
| align=right | 10 048 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Belmar / Farmingdale
| BLM
| BLM
| KBLM
| Monmouth Executive Airport
| RL
| align=right | 68

|- valign=top
| Caldwell
| CDW
| CDW
| KCDW
| Essex County Airport
| RL
| align=right | 308

|- valign=top
| Lincoln Park
| N07
|
|
| Lincoln Park Airport
| RL
|

|- valign=top
| Linden
| LDJ
| LDJ
| KLDJ
| Linden Airport
| RL
|

|- valign=top
| Manville
| 47N
| JVI
|
| Central Jersey Regional Airport
| RL
|

|- valign=top
| Morristown
| MMU
| MMU
| KMMU
| Morristown Municipal Airport
| RL
| align=right | 1 799 

|- valign=top
| Mount Holly
| VAY
| LLY
| KVAY
| South Jersey Regional Airport
| RL
|

|- valign=top
| Принстон / Rocky Hill
| 39N
| PCT
|
| Princeton Airport
| RL
| align=right | 1

|- valign=top
| Readington
| N51
|
|
| Solberg-Hunterdon Airport
| RL
|

|- valign=top
| Robbinsville
| N87
|
|
| Trenton-Robbinsville Airport
| RL
|

|- valign=top
| Somerville
| SMQ
| 
| KSMQ
| Somerset Airport
| RL
|

|- valign=top
| Сассекс
| FWN
| 
| KFWN
| Sussex Airport
| RL
|

|- valign=top
| Тетерборо
| TEB
| TEB
| KTEB
| Teterboro Airport
| RL
| align=right | 15 377 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Andover
| 13N
|
|
| Trinca Airport
| GA
|

|- valign=top
| Berlin
| 19N
|
|
| Camden County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Blairstown
| 1N7
|
|
| Blairstown Airport
| GA
|

|- valign=top
| Cross Keys
| 17N
|
|
| Cross Keys Airport
| GA
|

|- valign=top
| Hammonton
| N81
|
|
| Hammonton Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Лейквуд
| N12
|
|
| Lakewood Airport
| GA
|

|- valign=top
| Lumberton
| N14
|
|
| Flying W Airport
| GA
| align=right | 10

|- valign=top
| Millville
| MIV
| MIV
| KMIV
| Millville Municipal Airport
| GA
| align=right | 11

|- valign=top
| Ocean City
| 26N
|
|
| Ocean City Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Old Bridge
| 3N6
|
|
| Old Bridge Airport
| GA
| align=right | 2

|- valign=top
| Pedricktown
| 7N7
|
|
| Spitfire Aerodrome
| GA
|

|- valign=top
| Pittstown
| N85
|
|
| Alexandria Airport
| GA
|

|- valign=top
| Pittstown
| N40
|
|
| Sky Manor Airport
| GA
|

|- valign=top
| Toms River
| MJX
| MJX
| KMJX
| Robert J. Miller Air Park
| GA
| align=right | 3

|- valign=top
| Vincentown
| N73
|
|
| Red Lion Airport
| GA
|

|- valign=top
| West Milford
| 4N1
|
|
| Greenwood Lake Airport
| GA
|

|- valign=top
| Wildwood
| WWD
| WWD
| KWWD
| Cape May Airport (Cape May County Airport)
| GA
| align=right | 4

|- valign=top
| Woodbine
| 1N4
|
|
| Woodbine Municipal Airport
| GA
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Andover
| 12N
|
|
| Aeroflex-Andover Airport
|
|

|- valign=top
| Bridgeton
| N50
|
|
| Li Calzi Airport
|
|

|- valign=top
| Bridgeton
| 00N
|
|
| Bucks Airport
|
|

|- valign=top
| Hackettstown
| N05
|
|
| Hackettstown Airport
|
|

|- valign=top
| Jobstown
| 2N6
|
|
| Redwing Airport
|
|

|- valign=top
| Little Ferry
| 2N7
|
|
| Little Ferry Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Newton
| 3N5
|
|
| Newton Airport
|
|

|- valign=top
| Vineland
| 28N
|
|
| Vineland-Downstown Airport
|
|

|- valign=top
| Vineland
| 29N
|
|
| Kroelinger Airport
|
|

|- valign=top
| West Creek
| 31E
|
|
| Eagles Nest Airport
|
|

|- valign=top
| Williamstown
| C01
|
|
| Southern Cross Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Lakehurst
| NEL
| NEL
| KNEL
| NAES Lakehurst (Maxfield Field)
|
|

|- valign=top
| Wrightstown
| WRI
| WRI
| KWRI
| McGuire Air Force Base
|
| align=right | 8 142 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Flemington
| NJ29
|
|
| Bradford Field
|

|- valign=top
| Pemberton
| 3NJ1
|
|
| Pemberton Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Asbury Park
|
| ARX
|
| Asbury Park Neptune Airport (closed 1977)  
|
|

|- valign=top
| Атлантик-Сити
| AIY
| AIY
| KAIY
| Atlantic City Municipal Airport (Bader Field) (closed 2006)
|
|

|- valign=top
| Pennington
| N75
|
|
| Twin Pine Airport
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 (для аэропортов авиации общего назначения — за 2005) календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).

 Great Circle Mapper: Airports in New Jersey — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО

 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО

 Abandoned & Little-Known Airfields: New Jersey

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Нью-Джерси:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Нью-Джерси